CP852 — кодовая страница для MS-DOS и подобных ей операционных систем. Включает все символы из набора ISO 8859-2.

Ранее широко использовалась для восточноевропейских языков, использующих латиницу: сербохорватского, словенского, чешского, словацкого, польского, верхне- и нижнелужицкого, венгерского, румынского.

Таблица 

Первая половина кодовой таблицы совпадает с ASCII.
Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Ссылки 

 Кодовая таблица CP852 на сайте www.unicode.org

Компьютерные кодировки